Yue steht für:
 Yue, ein Synonym für Kantonesische Sprache
 Yue (Staat), historischer Staat im Osten Chinas
 Yue (Volksbezeichnung), historische Sammelbezeichnung für nichtchinesische Völker in Südchina und Nordvietnam
 Yue (Flöte), ein chinesisches Musikinstrument

Yue ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Yue Fei (1103–1142), chinesischer Heerführer und Volksheld 
 Yue Jin († 218), chinesischer General
 Joseph Yue Fusheng (* 1964), chinesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Harbin
 Yue Minjun (* 1962), chinesischer Künstler
 Yue Qingshuang (* 1985), chinesische Curlerin
 Yue Ya Xin (* 1998), chinesische Weitspringerin (Hongkong)
 Shawn Yue (* 1981), chinesischer Schauspieler
 Shen Yue (441–513), chinesischer Politiker, Dichter und Historiker
 Shen Yue (Schauspielerin) (* 1997), chinesische Schauspielerin und Sängerin
 Yue Yuan (* 1987), chinesische Beachvolleyballspielerin

yue steht für:
 Kantonesische Sprache (ISO-639-3-Code)

YUE steht für:
 Yuendumu Airport (IATA-Code), Flughafen von Yuendumu, Northern Territory in Australien

Siehe auch:
 Yueqin

Abkürzung